Iglesia ortodoxa de Estonia puede referirse a:

 Iglesia ortodoxa apostólica de Estonia, autónoma.
 Iglesia ortodoxa de Estonia (Patriarcado de Moscú), subordinada al patriarca de Moscú.

Religión en Estonia